Cusanus (lateinisch für „von Kues“) steht für:

 Nikolaus von Kues (1401–1464), einen Philosophen und Theologen
 einen Mondkrater, siehe Cusanus (Mondkrater)

Weitere Namensverwendung:
 Cusanus-Karte, eine Karte aus dem 15. Jahrhundert, die Nikolaus von Kues zugeschrieben wird
 Cusanus-Gymnasium Erkelenz, staatliches Gymnasium in Erkelenz, Nordrhein-Westfalen
Cusanus Hochschule, staatlich anerkannte Hochschule in Bernkastel-Kues, Rheinland-Pfalz
 Cusanuswerk, ein Begabtenförderungswerk